Klangon kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Klangon, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Klangon, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar